Iantha, or the Hermit’s Tale – poemat amerykańskiego prawnika, prozaika i poety Williama Vicarsa Lawrance’a, opublikowany w 1873 nakładem oficyny Riverside Press w jednym tomie z utworem Ellina, the Bride of Montross. Utwór ma ponad siedemdziesiąt stron.

We sat in the dim, dreamy starlight, 
Where shadows fell softly around us, 
Veiling the low, modest blossoms, 
That hid in the depths of their bowers. 
Silent and sad were we sitting. 
Sighing and thinking of pleasure. 
Pleasure that had not been tasted 
In all our bright round of enjoyment. 
A head lightly pressed on my bosom, 
A breath fanned my cheek, 'twas Ventilla's. — 
Her eyes seemed to droop as in dreaming,. 
While lightly her white hands were twisting 
My locks into curls 'round her fingers.

Przypisy

Bibliografia 
 
Utwory Williama Vicarsa Lawrance’a
Amerykańskie eposy
Utwory literackie z 1873